Seguyola är ett släkte av tvåvingar. Seguyola ingår i familjen Lygistorrhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Seguyola